Нижче наведено список населених пунктів повіту Сату-Маре, Румунія.

Сату-Маре